Archeolarca är ett släkte av spindeldjur. Archeolarca ingår i familjen Larcidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klokrypare
Archeolarca